Финал Кубка Испании по футболу 1994/1995 начался 24 июня 1995 года. Матч между «Депортиво» и «Валенсией» был прерван на 79-й минуте при счёте 1:1 из-за сильного дождя и доигран спустя три дня. В оставшееся время «Депортиво» сумел забить мяч и тем самым выиграть кубок.

Путь к финалу

Финал

Примечания 

1995
События 24 июня
Июнь 1995 года
Спорт в Испании в 1995 году
Испания
Матчи ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Матчи ФК «Валенсия»
События 27 июня
Спортивные соревнования в Мадриде